Pržno può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Pržno, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
Pržno, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella Moravia-Slesia